Burgstall Arnstein bezeichnet zwei abgegangene Burganlagen in Deutschland:

 Burgstall Arnstein (Weismain), Stammsitz des ehemals edelfreien Geschlechts der Von Arnstein bei Weismain, Oberfranken, Bayern
 Burgstall Arnstein (Schönthal), Burganlage bei Schönthal, Oberpfalz, Bayern